Kühlwein ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kühlwein (1892–1972), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Klaus Kühlwein (* 1955), deutscher katholischer Theologe und Buchautor
 Wolfgang Kühlwein (* 1940), deutscher Anglist und Linguist